Хельмонзёдт () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Урфар. Население составляет 2111 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 18 км². Официальный код — 41 611.

Фотографии

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Антон Шварц (АНП) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 9 мест.
 АПС занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Верхней Австрии